FS 210 bezeichnet zwei Lokomotivbaureihen der Ferrovie dello Stato

 eine Dampflokomotivbaureihe, siehe RA 310
 eine Diesellokomotivebaureihe aus dem Jahr 1939, siehe FS 210 (Diesel)